Ruys (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht
 Ruys (Utrecht), een Nederlands patriciërsgeslacht
 Ruys (schip, 1938), een passagiersschip
 Ruys (zilverwinkel), een zilverwinkel in Antwerpen